Chapovalov (masculin ; ) ou Chapovalova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Denis Shapovalov, (1974-), musicien russe ;
 Denis Shapovalov (1999-), joueur de tennis canadien ;
 Evguenia Chapovalova (1986-), fondeuse russe ;
 Viktor Chapovalov (1965-), pilote automobile russe ;
 Vladimir Chapovalov (1956-), coureur cycliste soviétique.

Patronyme russe